Die Abkürzungen M14, M 14, M-14 oder M.14 bezeichnen

 einen Kugelsternhaufen im Sternbild Schlangenträger, siehe Messier 14
 ein deutsches Eindecker-Flugzeug, siehe Fokker Eindecker
 ein britisches Zweisitz-Schulflugzeug, siehe Miles M.14 Magister
 einen sowjetischen 9-Zylinder-Sternmotor, siehe Wedenejew M-14
 ein US-amerikanisches Gewehr, siehe M14 (Gewehr)
 eine US-amerikanische Antipersonenmine, siehe M14 (Mine)
 eine US-amerikanische Flugabwehr-Selbstfahrlafette, siehe M14 Multiple Gun Motor Carriage
 einen italienischen Kampfpanzer, siehe M14/41
 ein metrisches ISO-Gewinde mit einem Außen-ø von 14 mm und einer Steigung von 2

Autobahnen und Fernstraßen
 M14 (Armenien)
 Drum public național M14 (Moldau)
 M 14 (Ukraine)
 M14 (Malawi)
 M-14 (Michigan) (Vereinigte Staaten)

M14